Lentopallon Mestaruusliiga 2016-2017 – torneo di pallavolo femminile
 Lentopallon Mestaruusliiga 2016-2017 – torneo di pallavolo maschile